Józefitki (siostry od świętego Józefa) – potoczna nazwa katolickich żeńskich zakonów i zgromadzeń zakonnych, które za patrona obrały świętego Józefa z Nazaretu. Aktualnie jest na świecie 54 zgromadzeń (w Polsce są dwa zgromadzenia: józefitki i józefitki z Cluny).

Niezależne zakony to m.in.
Józefitki (Zgromadzenie Sióstr Świętego Józefa) (Congregatio Sororum Sancti Iosephi) (CSSJ), założone w 1884 roku we Lwowie przez św. Zygmunta Gorazdowskiego.
Józefitki z Carondelet (Zgromadzenie Sióstr Świętego Józefa z Carondelet) (Congregation of the Sisters of St. Joseph of Corondelet),(SJ), wspólnota wyłoniła się w 1836 roku w USA; z wcześniejszego zgromadzenia, założonego we Francji w 1650 r. w Le Puy-en-Velay przez o. Jeana-Pierre'a Médaille'a.
Józefitki brązowe (Siostry Świętego Józefa od Najświętszego Serca) (Sisters of St Joseph of the Sacred Heart), (Brown Josephites) (RSJ), założone przez ks. Juliana Tenison Woods i św. Marię MacKillop w 1866 roku w Australii.
 Józefitki z Brentwood (Zgromadzenie Sióstr Świętego Józefa z Brentwood) (Congregatio of the Sisters of St. Joseph of Brentwood), (Jozephites), (CSJ); Założone w 1856 roku w USA. Wspólnota wyłoniła się z wcześniejszego Zgromadzenia, założonego we Francji w 1650 roku przez o Jeana-Pierre Médaille'a.
 Józefitki z Cluny (Zgromadzenie Sióstr Świętego Józefa z Cluny) (Soeurs de Saint Joseph de Cluny), (SCJ), założone w 1807 roku we Francji przez bł. Annę Marię Javouhey.
 Józefitki z Concordia (Siostry Świętego Józefa z Concordia) (Sisters of St. Joseph of Concordia), (CSJ), założone w 1883 roku w USA. Wspólnota wyłoniła się z wcześniejszego Zgromadzenia, założonego we Francji w 1650 roku przez o. Jeana-Pierre Médaile'a.
 Józefitki Miłości (Instytut Sióstr Józefitek Miłości) (Instituto de las Hermanas Josefinas de la Caridad), (HJC), założone w 1877 roku w Hiszpanii przez m. Caterine Coromine Augustie.
Pozostałe zgromadzenia.

Przypisy 

Józefitki